Niemcy:
 Hiddensee (Chycina, Hycina) – wyspa w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Insel Hiddensee – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen